Campionatul Mondial Universitar de Handbal Feminin din 2014 a fost a X-a ediție a competiției organizate Federația Internațională a Sportului Universitar (FISU) și s-a desfășurat în Portugalia, în orașul Guimarães, între 3 și 10 august 2014. Turneul feminin a făcut parte din Campionatul Mondial de Handbal Universitar, ajuns la a XXII-a ediție. În aceeași perioadă, la Guimarães a avut loc și turneul de handbal masculin.

Competiția feminină a fost câștigată de echipa Braziliei.

Săli 
Sălile în care a fost organizată competiția sunt următoarele: 
Sala de sport Inatel;
Sala de sport UMinho;
Pavilhão Multiusos;

Echipele participante 
Federația Panamericană
 
 
 
Federația Asiatică
 
 
Federația Europeană
 
 
  (gazdă)

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți s-a desfășurat pe 23 mai 2014, la sediul central al FISU din Lausanne, Elveția, și a putut fi urmărită în direct pe canalul YouTube al FISU. Echipele au fost trase la sorți în trei grupe. Portugalia, gazda competiției, a fost desemnată cap de serie în Grupa A, Cehia, câștigătoarea ediției anterioare, a fost desemnată cap de serie în Grupa B, iar România, finalista ediției anterioare, a fost desemnată cap de serie în Grupa C. Deși a fost trasă inițial la sorți în grupe, Serbia nu a mai participat, iar turneul s-a desfășurat cu doar 11 echipe.

Rezultatul tragerii la sorți 
Conform paginii oficiale a FISU:

Faza grupelor 
Deși a fost trasă inițial la sorți în grupe, Serbia nu a mai participat, iar turneul s-a desfășurat cu doar 11 echipe.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Meciurile de clasament

Grupa M1
Echipele clasate pe ultimul loc în Grupa A și ultimele două locuri în Grupa C au alcătuit grupa M1, în care disputat meciuri pentru a stabili ocupantele locurilor 9−11.

Meciurile pentru locurile 5-8

Semifinalele pentru locurile 5-8

Meciul pentru locurile 7-8

Meciul pentru locurile 5-6

Semifinalele

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final 

Sursa: IHF

Premii
Cea mai bună jucătoare (MVP): 
Cel mai bun portar: 
Cea mai bună marcatoare:  
Echipa fair-play: 

Sursa: fisu.net

Referințe

Legături externe 
Contul oficial de Facebook al competiției
Broșura competiției pe pagina oficială a FISU

2014 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Portugalia
Handbal feminin